«Мёртвые птицы» (, другое название «Мёртвые пташки») — американский фильм ужасов 2004 года режиссёра Алекса Тёрнера. Премьера фильма состоялась 13 сентября 2004 года.

Сюжет 
Гражданская война в США, 1863 год. Группа дезертиров из армии КША совершает налёт на банк в Алабаме и, расправляясь со служащими и солдатами, выносит оттуда большое количество золота. В дальнейшем банда решает скрыться, однако, устав и уже значительно отдалившись от банка, останавливается на ночлег в старом заброшенном одиноко стоящем доме, о котором рассказал остальным один из сообщников, который, в свою очередь, знал о существовании этого дома от своего погибшего сослуживца. Ещё в преддверии дома бандиты убивают некое странное существо, являющееся демоном. В самом же доме таится нечто странное и мистическое. Оказывается, в доме обитают бывшие дети хозяина, которые превратились в страшных демонов.

В ролях

Художественные особенности 
Фильм не преследует своей целью напугать зрителя за счёт показа обильных кровавых эффектов (самый значительный из них — это перестрелка во время ограбления банка). Взамен же фильм предлагает неторопливое действие и атмосферность происходящих событий, создающихся за счёт музыки, определённых приёмов нагнетания страха, а также за счёт материального окружения персонажей фильма. В сюжете, общей концепции и в художественной стилистике чётко прослеживается влияние великих мастеров американской литературы horror — Амброза Бирса и Роберта Говарда, в особенности классический рассказ ужасов Говарда «Голуби преисподней».

Интересные факты 
 Безымянные демоны, с которыми столкнулись герои фильма, весьма подходят под описание Вендиго.

Ссылки 
 
  

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2004 года
Фильмы на английском языке